Пуїдессо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 100 км на південь від Бордо, 17 км на північний схід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 351 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 913,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пуїдессо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пуїдессо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди